Кре́йцер:
 Крейцер — средневековая европейская монета.
Фамилия
 Крейцер, Август (1778—1832) — французский скрипач, брат Р. Крейцера.
 Крейцер, Андрей Генрихович (1916—?) — советский изобретатель медицинской техники.
 
 Крейцер, Борис Генрихович (1905—1979) — советский художник-график, племянник Л. Д. Крейцера.
 Крейцер, Виктор Леонидович (1908—1966) — советский учёный в области техники телевидения, сын Л. Д. Крейцера.
 Крейцер, Генрих Давидович (1877—?) — русский и советский инженер-технолог строительных материалов, брат Л. Д. Крейцера.
 Крейцер, Елена Юльевна (в замужестве Жуковская, сценический псевдоним Ленина; 1875—1961) — камерная певица (сопрано), вокальный педагог.
 Крейцер, Конрадин (1780—1849) — немецкий дирижёр и композитор, возглавлял оркестр Кёльнского концертного общества.
 Крейцер, Леонид Давидович (1884—1953) — пианист.
 Крейцер, Лиза (род. 1945) — немецкая актриса.
 Крейцер, Родольф (1766—1831) — французский скрипач, композитор и дирижёр.
 Крейцер, Тоёко (Оримото, クロイツァー豊子, 1916—1990) — пианистка и музыкальный педагог.
 Кройцер, Феликс (1835—1876) — немецкий художник-романтик.
 Крейцер, Фридрих (1771—1858) — немецкий филолог.

См. также 
 Голубев-Крицер, Яков Григорьевич (1904—1973) — советский военный деятель.
 Крейцерова соната (значения)